Talcy kan syfta på:
 Talcy, Loir-et-Cher
 Talcy, Yonne